Florian ist ein männlicher Vor- sowie ein Familienname, siehe Florian; dort auch Namensträger.

Florian heißen oder tragen im Namen die Orte
 St. Florian (Linz-Land), in Oberösterreich, nahe Linz
 Stift Sankt Florian, Augustiner-Chorherrenstift
 St. Florian am Inn in Oberösterreich
 Groß Sankt Florian in der Steiermark
 Florianópolis in Brasilien
 San Floriano del Collio in Italien
 Floriana, Vorort der Hauptstadt von Malta, Valletta
 Florian (Minnesota), Ort im Nordosten des US-Bundesstaates Minnesota
 Florián (Kolumbien), Gemeinde im kolumbianischen Departamento Santander

Florian ist Namensbestandteil folgender Gebäude:
 Florianturm ist der Name des Dortmunder Fernsehturms
 Krakauer Florianstor ist ein historisches Stadttor in Krakau
 Caffè Florian ist das berühmte Kaffeehaus am Markusplatz in Venedig

Florian bezeichnet:
 als FLORIAN eine Fachmesse für Feuerwehr, Rettungswesen, Brand- und Katastrophenschutz in Dresden
 als Floriansjünger bzw. Florianijünger Feuerwehrleute
 als Sankt-Florian-Prinzip den Wunsch, wenn schon ein Unheil nicht abwendbar ist, es wenigstens auf andere zu lenken
 Florian, Deckname für das Hauptquartier der Heeresgruppe Mitte im Velichovky
 Florian, Funkrufname oder Teil davon für Feuerwehrformationen
 ein früheres Modell des japanischen Automobilherstellers Isuzu, siehe Isuzu Florian
 den Florianturm, einen Aussichts- und Fernsehturm in Dortmund
 Florian: Das Pferd des Kaisers, ein Roman von Felix Salten
 (Aufgespießt von) FLORIAN, Signatur von Karikaturist Rudolf Nemec (1925 oder 1926 – 1997), Oberösterreichische Nachrichten